OSI steht für:
 United States Air Force Office of Special Investigations, eine Bundesbehörde der United States Air Force
 Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, eine ehemalige Forschungsinstitution in Wien
 Office of Special Investigations, eine US-Justizbehörde zur Verfolgung von NS-Kriegsverbrechern
 Office of Strategic Influence, eine amerikanische Militäreinrichtung
 Officine Stampaggi Industriali, einen ehemaligen italienischen Automobil- und Karosseriehersteller
 Open Society Institute, eine Stiftung
 Open Source Initiative, eine Organisation zur Förderung von Open-Source-Software
 Orchestra della Svizzera italiana, ein Tessiner Sinfonieorchester mit Sitz in Lugano
 Ordnance Survey Ireland, nationale Landesvermessungsbehörde der Republik Irland
 Origin Systems, einen amerikanischen Computerspielehersteller
 OSI-Gruppe, ein Netzwerk aus Unternehmen und Produktionsstandorten der Nahrungsmittelindustrie
 OSI (Band), eine Progressive-Rock-Band
 Flughafen Osijek den IATA-Code eines Flughafens in Kroatien 
 Otto-Suhr-Institut, Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin
 OSI-Modell, Open Systems Interconnection Model, ISO OSI 7-Schichtenmodell für Netzwerkprotokolle
 Offenes Sportturnier für Islandpferde
 OSI-Ford 20 M TS, ein Automodell, das in Zusammenarbeit von Ford und Officine Stampaggi Industriali entstand

Osi steht für:
 der lateinische Name eines illyrischen Volksstamms, siehe Oser (Stamm)

osi steht für:
 Osing (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Osing (Ethnie), Dialekt der javanischen Sprache

Abkürzung